Чи́сто англи́йское уби́йство:

 «Чисто английское убийство» () — детективный роман английского писателя Сирила Хейра 1951 года.
 «Чисто английское убийство» — советский художественный фильм, экранизация одноимённого романа, 1974.
 «Чисто английское убийство» () — английский детективный телесериал, 1984—2010.

См. также 
 «Убийства в Мидсомере», или «Чисто английские убийства» () — английский детективный телесериал, 1997—наст. время.